Wright StreetDeck — двухэтажный автобус, выпускаемый производителем автобусов из Северной Ирландии Wrightbus с 2014 года. Пришёл на смену автобусу Wright Gemini 2.

Модификации

StreetDeck Ultroliner 
Этот автобус оснащён дизельным двигателем внутреннего сгорания Daimler OM934 объёмом 5,1 литра. Его конкурентом являются автобусы Volvo B5TL и Alexander Dennis Enviro400 MMC.

Первый прототип был представлен в ноябре 2014 года. Автобус построен по спецификации Sapphire. В Arriva автобус эксплуатируется с июля 2016 года.

StreetDeck Micro Hybrid 
StreetDeck Micro Hybrid — гибридный автобус, построенный по той же спецификации. Экономия топлива — 10%.

StreetDeck HEV 
Этот автобус производится с 2018 года.

StreetDeck Electroliner BEV 
StreetDeck Electroliner BEV — электробус, серийно выпускаемый с июня 2021 года.

Галерея

Примечания